Mistrzostwa Świata w Snookerze 1987 (ang. 1987 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1986/1987, rozegrany w dniach 18 kwietnia – 4 maja 1987 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Joe Johnson przegrał w meczu finałowym ze Steve'em Davisem 14-18.

Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w finale pokonał swojego rodaka Joego Johnsona 18–14.

Nagrody 

 Zwycięzca: £80 000
 II miejsce: £48 000
 Półfinalista: £24 000
 Ćwierćfinalista: £12 000
 Ostatnia 16: £6 000
 Ostatnia 32: £3 375

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1987 w sporcie
1987 w Wielkiej Brytanii